Rögle BK je profesionální švédský hokejový tým hrající Svenska hockeyligan, sídlí ve městě Ängelholm. Byl založen v roce 1932. V letošní sezoně 2021/2022 je také poprvé účastníkem Hokejové ligy mistrů, kterou také vyhrál. Své domácí zápasy hraje v Catena aréně.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Úspěchy 
 Vítěz Hokejové ligy mistrů : 2021/2022
 Postup do Svenska hockeyligan: 2007/2008
 Umístění v nejvyšší domácí soutěži – 2. místo (2021)
 Vítěz základní části (2022)

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Švédské kluby ledního hokeje
Sport v Ängelholmu